Fontinalaceae är en familj av bladmossor som beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Fontinalaceae i ordningen Isobryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Fontinalaceae 49 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Fontinalaceae (Isobryales)